«Brawl» puede referirse a:

Videojuegos 
 Super Smash Bros. Brawl, un videojuego de lucha distribuido por Nintendo para la videoconsola Wii.
 Brawl Stars, un videojuego de lucha multijugador para teléfonos móviles.
 Brawlhalla, un videojuego de lucha en plataformas distribuido por Blue Mammoth Games.

Música 
 Disturbed (antes Brawl), una banda estadounidense de hard rock.

Animación 
 Brawl, personaje de Transformers G1
transformers 2007
transformers 2011